Bjarni Óskar Þorsteinsson – ex calciatore islandese
 Jón Dagur Þorsteinsson – calciatore islandese
 Loftur Þorsteinsson – chierico islandese
 Óðinn Björn Þorsteinsson – ex pesista e discobolo islandese
 Sigurður Þorsteinsson – cestista islandese
 Steinþór Freyr Þorsteinsson – calciatore islandese